Dor Minzer, chercheur en informatique théorique d'origine israélienne, professeur assistant au MIT, lauréat du prix Presburger en 2022.
 Beata Rank-Minzer (1886-1967), psychanalyste américaine d'origine polonaise. Elle était l'épouse d'Otto Rank.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif